Tandy 3000 — IBM-PC-совместимый персональный компьютер. корпорации Tandy, реализовывашийся в середине 1980-х годов в розничной сети Radio Shack.

Выпущен в 1985 году на базе микропроцессора Intel 80286 частотой 8 МГц (опционально с сопроцессором Intel 80287), работал под управлением MS-DOS. В качестве встроенного программного обеспечения использовался  BIOS, а для аналога Windows была специально была разработана среда .

Выпускался в нескольких конфигурациях, например HL и HD, отличающиеся количеством дисководов, ёмкостью жёсткого диска и объёмом оперативной памяти.

Впоследствии в каталогах и печатных СМИ рекламировались Tandy 4000 и Tandy 5000 (оба на базе процессора Intel 80386), также ещё в 1985 публиковались сведения о Tandy 6000 (или Xenix Tandy 16).

Примечания

Ссылки 
 О Tandy 3000 в Orlando Sentinel
 The web is now 25 years old and the computer equipment we use today is exponentially cheaper and faster than in 1989

Персональные компьютеры
Появились в 1986 году в США